Бранко Младенович (, ; ум. до марта 1365) — сербский феодал и севастократор, вассал царя Сербии Стефана Уроша Душана (1331—1355).

Биография 
Родственник сербской королевской династии Неманичей. Его отцом был Младен, который упоминается с титулами префекта и герцога в правление королей Стефана Милутина (1282—1321) и Стефана Дечанского (1321—1331). В 1323 году Младен был известен как наместник Требине и Драчевицы. Считается, что его семья происходит из Захумья.

Сербский король Стефан Урош IV Душан назначил Бранко Младеновича наместником области Охрид и пожаловал ему почётный титул севастократора. После смерти в 1355 году Стефана Душана Бранко Младенович поддержал его сына и наследника Стефана Уроша V (1355—1371).

Бранко Младенович является родоначальником сербской династии Бранковичей. Его сестра Ратислава стала женой крупного сербского магната Алтомана Войновича (ум. 1359).

Семья и дети 
Имя и происхождение жены неизвестны.

Дети:

 Никола Радонья (ум. 2 декабря 1399), принял монашество
 Гргул (ум. до 1398)
 Вук (ок. 1345—1397)
 Теодора (Воислава), жена Георгия Топия, правителя Драча

Источники 
 Blagojević, Miloš (2001). Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama (in Serbian) (2nd ed.). Službeni list SRJ.
 Ćorović, Vladimir (2001). Istorija srpskog naroda (in Serbian) (Internet ed.). Belgrade: Ars Libri.
 Fajfrić, Željko (2000) [1998]. Sveta loza Stefana Nemanje (in Serbian). Belgrade: «Tehnologije, izdavastvo, agencija Janus», «Rastko».

Бранковичи
История Северной Македонии
Персоналии по алфавиту
Севастократоры